Trichodectes är ett släkte av insekter. Trichodectes ingår i familjen pälslöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pälslöss
Trichodectes